Cette page contient les pages d'homonymie de Habibi et Habibie.

Prénom 
Habibi et Habibie sont des variantes du prénom Habib.

Habibi : 

Habibie :

Patronyme 

 Baharuddin Jusuf Habibie (1936-2019), le troisième président de l'Indonésie du  au  ;
 Émile Habibi (1921-1996), un homme de lettres israélien d'origine arabe ;
 Shafiqa Habibi, femme politique afghane ;
 Shahla Habibi (1958-2017), femme politique iranienne ;

 Habibi, un artiste ayant représenté Israël au concours Eurovision de la chanson 1981.

Toponymes 

 Djemaa Beni Habibi, une commune de la wilaya de Jijel en Algérie.

Œuvres

Chansons 
 Habibi, une chanson de Firefox AK sortie en 2006 ;
 Habibi, une chanson de De Staat sortie en 2008 ;
 Habibi (aussi connue sous le titre de I need your love), une chanson de Shaggy, Mohombi, Faydee et Costi sortie en 2014 ;
 Habibi, une chanson de Booba sortie en 2015 ;
 Habibi, une chanson de L'Algérino sortie en 2015 ;
 Habibi, une chanson de l'album Mon cœur avait raison de Maître Gims sortie en 2015 ;
 Habibi, une chanson d'Hamza sortie en 2016 ;
 Habibi, une chanson de Sik-k sortie en 2016 ;
 Habibi, une chanson d'Anik Khan sortie en 2017 ;
 Habibi, une chanson de Ghali sortie en 2017 ;
 Habibi, une chanson de Ghetto Phénomène sortie en 2017 ;
 Habibi, une chanson de Kendji sortie en 2020

Autres 
 Habibi, une marche maure d'Alfredo Anduix jouée lors de la fête catalane des Moros y Cristianos ;
 Habibi, un court-métrage de 1983 de Françoise Prenant avec Bernadette Lafont (Carmela) ;
 Habibi, une bande dessinée de 2011 de Craig Thompson.

Voir aussi